Болашенко — фамилия белорусского происхождения:
 Болашенко, Анатолий Петрович (1924—2011) — белорусский художник, Заслуженный художник Российской Федерации.
 Болашенко, Павел Аркадьевич — физик, академик ФИАН.

Примечания

См. также 
 
 Булашенко, Александр Георгиевич